Pořadové číslo je číselné vyjádření zařazení prvku v pořadí a může znamenat:
 Ordinální číslo
 Řadová číslovka
 Pořadové číslo (linková doprava) – číslo linky, kursu, číslo vozidla nebo vlaku zejména v městské hromadné dopravě

Související články 
 Pořadí
 Vyvolávací systém
 Evidenční číslo